Plaats in Indonesië
 Tuhegafoa (Lolowau), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tuhegafoa (Mazo), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Tuhegafoa I, een plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra
 Tuhegafoa II, een plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra